Amphoe Yaring (Thai: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) im Norden der Provinz Pattani. Die Provinz Pattani liegt im Südosten der Südregion von Thailand am Golf von Thailand.

Geographie 
Benachbarte Landkreise und Gebiete sind (von Osten im Uhrzeigersinn): die Amphoe Panare, Mayo, Yarang und Mueang Pattani. Im Norden liegt der Golf von Thailand.

Sehenswürdigkeiten 
 Der Strand von Ta Lo Ka Po () – etwa 18 km nördlich der Kreishauptstadt, feinsandiger Strand mit Kiefern bestanden. Viele der farbenprächtigen Kolae-Boote liegen hier.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Amphoe Yaring ist in 18 Unterbezirke (Tambon) eingeteilt, welche weiter in 81 Dorfgemeinschaften (Muban) unterteilt sind.

Lokalverwaltung 
Es gibt vier Kleinstädte (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Than Yong () besteht aus Teilen des Tambon Manang Yong,
 Bang Pu () besteht aus dem gesamten Tambon Bang Pu,
 Yaring () besteht aus Teilen des Tambon Ya Mu,
 Tolang  () besteht aus dem gesamten Tambon Tolang.

Außerdem gibt es 14 „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ (TAO, ) für die Tambon oder die Teile von Tambon im Landkreis, die zu keiner Stadt gehören.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Weitere Einzelheiten zum Amphoe Yaring von amphoe.com (in Thai)

Yaring